Elliði kan syfta på följande platser:

Island 

1. Elliði (bergstopp), Norðurland vestra, 
2. Elliði (berg), Norðurland vestra, 

Robotskapade Islandförgreningar